Asadabad kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Asadābād (provinshuvudstad), Konar, 
 Asadābād (distrikt), Konar,

Iran 

 Asadābād (ort), Kerman, 
 Asadābād (kommunhuvudort), Hamadan, 
 Shahrestān-e Asadābād, kommun, Hamadan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar